Ein Mädel mit Tempo ist der Titel folgender Filme:

 Ein Mädel mit Tempo (1928) (The Patsy), amerikanischer Spielfilm von King Vidor 
 Ein Mädel mit Tempo, ein Alternativtitel von Es tut sich was um Mitternacht, deutscher Spielfilm von Robert A. Stemmle (1934)